Beken
 Steenbeek (Bandsloot), een beek in Baardegem (Aalst) en Lebbeke, Oost-Vlaanderen
 Steenbeek (Haaltert), een zijbeek van de Molenbeek-Ter Erpenbeek, Oost-Vlaanderen
 Steenbeek (Woumen), een zijbeek van de Stenensluisvaart, West-Vlaanderen
 Steenbeek (Langemark/Merkem), komt uit in het Ieperleekanaal, West-Vlaanderen
 Plaatsen
 Steenbeke, een dorp in Frans-Vlaanderen
 Personen
 Laus Steenbeeke, Nederlands acteur
 Jan Steenbeek (jurist), Nederlands jurist
 Jan Steenbeek (neerlandicus), Nederlands neerlandicus, vader van Rosita Steenbeek
 Rosita Steenbeek, Nederlands schrijfster